Ma'ale o Ma'aleh (,  y ) es el nombre de múltiples lugares en Israel y Palestina. Puede referirse a:

 Ma'ale Adumim, asentamiento israelí y ciudad de Cisjordania;
 Ma'ale Amos, asentamiento israelí de la comunidad Haredi en el sur de Cisjordania;
 Ma'ale Efraim, asentamiento israelí y consejo local ubicado a lo largo de las laderas orientales de las montañas samarianas en el Valle del Jordán;
 Ma'ale Gamla, asentamiento israelí ubicado en la parte occidental de los Altos del Golán;
 Ma'ale Gilboa, kibbutz localizado en la cima del Monte Gilboa;
 Ma'ale HaHamisha, kibbutz en el centro de Israel;
 Ma'ale HaShalom, calle en Jerusalén;
 Ma'ale HaZeitim, asentamiento israelí en el Monte de los Olivos en Jerusalén Este;
 Ma'ale Hever, asentamiento israelí en Cisjordania;
 Ma'ale Iron, consejo local árabe-israelí en el distrito de Haifa;
 Ma'ale Levona, asentamiento israelí en Cisjordania;
 Ma'ale Mikhmas, asentamiento israelí en la región de Binyamin al norte de Cisjordania;
 Ma'ale Rehav'am, asentamiento israelí avanzado en Cisjordania;
 Ma'ale Shlomo, puesto de avanzada israelí en Cisjordania;
 Ma'ale Shomron, asentamiento israelí en el norte de Cisjordania;
 Ma'ale Tzviya, asentamiento comunitario en el norte de Israel.